A Kisboldogasszony-templom egyértelműsítő lista segít eligazodni a helyi elnevezés, illetve a templom hivatalos felszentelése és elnevezése között.
 Magyarország
 Kisboldogasszony-templom (Akasztó)
 Kisboldogasszony-templom (Alibánfa)
 Kisboldogasszony-templom (Almásháza)
 Kisboldogasszony-templom (Bábonymegyer)
 Kisboldogasszony-templom (Bátya)
 Kisboldogasszony-templom (Bekölce)
 Kisboldogasszony-templom (Beled)
 Kisboldogasszony-templom (Bezenye)
 Kisboldogasszony-templom (Bogád)
 Kisboldogasszony-templom (Máriaremete) (Budapest II. kerület)
 Kisboldogasszony-templom (Budapest V. kerület)
 Kisboldogasszony-templom (Budapest X. kerület)
 Kisboldogasszony-templom (Budapest XXI. kerület)
 Kisboldogasszony-templom (Csécse)
 Kisboldogasszony-templom (Cserhátszentiván)
 Kisboldogasszony-templom (Csesznek)
 Kisboldogasszony-templom (Dejtár)
 Kisboldogasszony-templom (Dóc)
 Kisboldogasszony-templom (Dör)
 Kisboldogasszony-templom (Dormánd)
 Kisboldogasszony-templom (Előszállás)
 Kisboldogasszony-templom (Endrefalva)
 Kisboldogasszony-templom (Erdőmecske)
 Kisboldogasszony-templom (Feketeerdő)
 Kisboldogasszony-templom (Felpéc)
 Kisboldogasszony-templom (Felsőgagy)
 Kisboldogasszony-templom (Felsőtelekes)
 Kisboldogasszony-templom (Gádoros)
 Görcsönyi templom – Kisboldogasszony-templom (Görcsöny)
 Kisboldogasszony-templom (Gyöngyöspata)
 Kisboldogasszony-templom (Harsány)
 Kisboldogasszony temploma (Héhalom)
 Kisboldogasszony-templom (Hejőpapi)
 Kisboldogasszony-templom (Hercegkút)
 Kisboldogasszony-templom (Hímesháza)
 Kisboldogasszony-templom (Himod)
 Kisboldogasszony-templom (Homokkomárom)
 Kisboldogasszony-templom (Hugyag)
 Kisboldogasszony-templom (Iregszemcse)
 Kisboldogasszony-templom (Járdánháza)
 Kisboldogasszony-templom (Jászapáti)
 Kisboldogasszony-templom (Káva)
 Kisboldogasszony-templom (Kemenessömjén)
 Kisboldogasszony-templom (Kevermes)
 Kisboldogasszony-templom (Kisasszonyfa)
 Kisboldogasszony-templom (Kisbudmér)
 Kisboldogasszony-templom (Kiskunmajsa)
 Kisboldogasszony-templom (Kistolmács)
 Kisboldogasszony-templom (Kompolt)
 Kisboldogasszony-templom (Kóród)
 Kisboldogasszony-templom (Köröm)
 Kisboldogasszony-templom (Lócs)
 Kisboldogasszony-templom (Magyaregregy)
 Kisboldogasszony-templom (Magyarszecsőd)
 Kisboldogasszony-templom (Mezőkovácsháza)
 Kisboldogasszony-templom (Mihályfa)
 Kisboldogasszony-templom (Mohora)
 Kisboldogasszony-templom (Neszmény)
 Kisboldogasszony-templom (Nógrádmegyer)
 Kisboldogasszony-templom (Nyalka)
 Kisboldogasszony-templom (Oszlár)
 Kisboldogasszony-templom (Öttömös)
 Ferences templom (Pápa) – Kisboldogasszony-templom (Pápa)
 Kisboldogasszony-templom (Pecöl)
 Kisboldogasszony-templom (Perkáta)
 Kisboldogasszony-templom (Piliscsév)
 Kisboldogasszony-templom (Pusztamonostor)
 Kisboldogasszony-templom (Rábapaty)
 Kisboldogasszony-templom (Rád)
 Kisboldogasszony-templom (Röjtökmuzsaj)
 Kisboldogasszony-templom (Sajópüspöki)
 Kisboldogasszony-templom (Salgótarján)
 Kisboldogasszony-templom (Sarród)
 Kisboldogasszony-templom (Sásd)
 Kisboldogasszony-templom (Sopronkövesd)
 Kisboldogasszony-templom (Sülysáp)
 Kisboldogasszony-templom (Szászberek)
 Kisboldogasszony-templom (Szegvár)
 Kisboldogasszony-templom (Szentgál)
 Kisboldogasszony-templom (Szerencs)
 Kisboldogasszony-templom (Szil)
 Kisboldogasszony-templom (Szin)
 Kisboldogasszony-templom (Szirmabesenyő)
 Kisboldogasszony-templom (Szőlősgyörök)
 Kisboldogasszony-templom (Szomolya)
 Kisboldogasszony-templom (Szuha)
 Kisboldogasszony-templom (Tápiószele)
 Kisboldogasszony-templom (Tarnalelesz)
 Kisboldogasszony-templom (Telekes)}
 Kisboldogasszony-templom (Telkibánya)
 Kisboldogasszony-templom (Tiszabábolna)
 Kisboldogasszony-templom (Tiszavárkony)
 Kisboldogasszony-templom (Tököl)
 Kisboldogasszony-templom (Tolcsva)
 Kisboldogasszony-templom (Tompaládony)
 Kisboldogasszony-templom (Tüskevár)
 Kisboldogasszony-templom (Újlőrincfalva)
 Kisboldogasszony-templom (Vértesszőlős)
 Kisboldogasszony-templom (Zalaboldogfa)
 Kisboldogasszony-templom (Zamárdi)
 Kisboldogasszony-templom (Zsombó)
 Olaszország
Siracusai székesegyház
 Románia
 Kisboldogasszony-templom (Almakerék)
 Kisboldogasszony-templom (Alsókapnik)
 Kisboldogasszony-templom (Csíkrákos)
 Kisboldogasszony-templom (Egeres)
 Kisboldogasszony-templom (Gyegyószentmiklós)
 Kisboldogasszony-templom (Jobbágytelkes)
 Kisboldogasszony-templom (Lövéte)
 Kisboldogasszony-templom (Marosugra)
 Kisboldogasszony-templom (Szászrégen)
 Kisboldogasszony-templom (Székelyvécke)
 Kisboldogasszony-templom (Szentjobb)
 Kisboldogasszony-templom (Temesvár)
 Kisboldogasszony-templom (Torda)
 Kisboldogasszony-templom (Tusnádfürdő)
 Szerbia
 Kisboldogasszony-templom (Udvarszállás)
 Kisboldogasszony-templom (Versec)
 Ukrajna
 Kisboldogasszony-templom (Bótrágy)
 Kisboldogasszony-templom (Lajosbánya)

Források 
 miserend.hu

Katolikus templomok, kolostorok
Szűz Mária